Gədəbəy steht für:

 Gədəbəy (Stadt), eine Stadt in Aserbaidschan
 Gədəbəy (Rayon), ein Bezirk in Aserbaidschan